Mathos ist der Name folgender Personen:
 Mathos (Söldnerführer) († 237 v. Chr.), libyscher Söldnerführer; Gegner des Hamilkar Barkas
 Edouard Mathos (1948–2017), zentralafrikanischer Geistlicher und Bischof